Blemiowie – nomadyczne plemię nubijskie 
 Blemmjowie – fikcyjni ludzie bez głów